Световната лига по волейбол 2014 е 25-ото издание на ежегодния международен турнир за мъже по волейбол, в който участие ще вземат 28 страни. Турнирът се проведе в периода от 23 май до 20 юли 2014 година.

Групи

Критерия за класиране в групите 
 Спечели точки
 Брой победи
 Коефициент на геймове
 Коефициент на точки

При победа с 3–0 или 3–1: 3 точки за победителя, 0 за загубилия
При победа с 3–2: 2 точки за победителя, 1 за загубилия

Междуконтинентален кръг 
 За финалния кръг се класират отбора домакини, първите два отбора от Група А и B и победителите от финалната четворка от 2-ра дивизия.

Дивизия 1

Група А 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Турнир 7 

|}

Група B 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Турнир 7 

|}

Дивизия 2

Група C 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Турнир 7 

|}

Група D 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Група E 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Турнир 3 

|}

Турнир 4 

|}

Турнир 5 

|}

Турнир 6 

|}

Дивизия 3

Група F 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Група G 

|}

Турнир 1 

|}

Турнир 2 

|}

Финален кръг

Група 3 
 Място:  Бурса, Турция
 Всички часове са в източно европейско лятно време (UTC+03:00).

Схема

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Група 2 
 Място:  Сидни, Австралия
 Всички часове са в Източно стандартно австралийско време(UTC+10:00).

Схема

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Група 1 
 Място:  Флоренция, Италия
 Всичко часове са в Централно европейско лятно време (UTC+02:00).

Победител

Група H 

|}

|}

Група I 

|}

|}

Финална четворка

Схема

Полуфинали 

|}

Мач за трето място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Награди 
 Най-добър играч на турнира –  Тейлър Сандер
 Най-добър разпределител –  Саид Мароуф
 Най-добър диагонал –  Тейлър Сандер,  Рикардо Лукарели
 Най-добър блокировач –  Дейвид Лий,  Лукас Саткамп
 Най-добър посрещач –  Уолъс Соуса
 Най-добро либеро –  Салваторе Росини

Източници

Външни препратки 
 Официален уеб сайт на Световната лига по Волейбол 2014
 Highlights final 

Световна лига по волейбол